Praia da Vila (Saquarema) — Bairro do município de Saquarema, no Rio de Janeiro.
 Praia da Vila (Imbituba) — Praia do município de Imbituba, em Santa Catarina.
 Praia da Vila (Ilhabela) — Praia do município de Ilhabela, em São Paulo.